Delorenzi – cognome italiano
 Francisco Delorenzi – calciatore argentino